Вологодский округ — административно-территориальная единица Северного края, существовавшая в 1929—1930 годах.

Вологодский округ Северного края был образован 15 июля 1929 года. В его состав вошла территория упразднённой 14 января 1929 года Вологодской губернии (за исключением Каргопольского и большей части Вельского уездов). Центром округа был назначен город Вологда.

Округ был разделён на 14 районов:
 Вожегодский
 Вологодский
 Грязовецкий
 Кокшенгский
 Кубено-Озерский
 Леденгский
 Свердловский
 Сямженский
 Толшменский
 Тотемский
 Усть-Кубинский
 Харовский
 Чёбсарский
 Шуйский.

30 июля 1930 Вологодский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Северного края.

Ссылки 
 Постановление ВЦИК СССР «О составе округов и районов Северного края и их центрах»
 Справка об изменениях административно-территориального устройства и сети партийных и комсомольских органов на территории Вологодской области (1917—1991)

Округа РСФСР
1920-е годы в Вологодской области
Административные единицы, образованные в 1929 году
Появились в 1929 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году